Michal Doležal (ur. 11 marca 1978 w Jabloncu nad Nysą) – czeski skoczek narciarski, główny trener reprezentacji Polski w latach 2019–2022. Asystent trenera Stefana Horngachera w reprezentacji Polski skokach narciarskich w latach 2016-2019 oraz w reprezentacji Niemiec od 2022.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok oddał w 1983. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 10 lutego 1996 na skoczni Kulm w Tauplitz (była to jednocześnie pierwsza część zawodów o mistrzostwo świata w lotach narciarskich, zaliczana do klasyfikacji PŚ). Zajął wówczas 42. miejsce. Pierwszy punkt Pucharu Świata zdobył dzień później (za 30. miejsce). Najwyższe w karierze, siódme miejsce w zawodach z cyklu World Cup osiągnął w Zakopanem 18 grudnia 1999.

Najlepsze w jego wykonaniu indywidualne konkursy rangi mistrzowskiej zostały rozegrane na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano: na skoczni normalnej zajął jedenaste miejsce, na dużej zaś był ósmy. Z kolei najbardziej udaną edycją Turnieju Czterech Skoczni była ta rozegrana w sezonie 1999/2000 – w konkursach w Garmisch-Partenkirchen i w Innsbrucku był dziesiąty, a w klasyfikacji całego cyklu znalazł się na dwunastym miejscu. Po sezonie 2001/02 startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po sezonie 2006/07 zakończył sportową karierę.

Skakał na nartach firmy Elan, używał wiązań Win Air i butów Adidas.

Pracował jako trener kadry B Czech w skokach narciarskich, następnie w latach 2016–2019 dzierżył stanowisko asystenta trenera polskiej kadry A Stefana Horngachera. 24 marca 2019 zastąpił Austriaka na stanowisku głównego trenera reprezentacji Polski. 25 marca 2022 poinformował, że nie przedłuży umowy, której termin upłynie z końcem kwietnia 2022. Po zakończeniu współpracy z reprezentacją Polski ponownie został asystentem Stefana Horngachera, tym razem w reprezentacji Niemiec.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 11. miejsce (K-90), 8. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 50. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)

 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 7. miejsce
 2002  Salt Lake City/Park City – 12. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 34. miejsce (K-120), 31. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 31. miejsce (K-116), 37. miejsce (K-90) 
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 39. miejsce (K-95)

 Drużynowo
 1999  Ramsau – 7. miejsce
 2001  Lahti – 6. miejsce (K-116), 7. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 35. miejsce
 1998  Oberstdorf – 35. miejsce
 2000  Vikersund – 32. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago – 33. miejsce
 Drużynowo
 1996  Asiago – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 75.
 sezon 1996/1997: 53.
 sezon 1997/1998: 44.
 sezon 1998/1999: 49.
 sezon 1999/2000: 27.
 sezon 2000/2001: 81.
 sezon 2001/2002: 57.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996/1997 – 51.
 1997/1998 – 29.
 1998/1999 – 55.
 1999/2000 – 12.
 2000/2001 – 60.
 2001/2002 – 51.

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 36.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996 – 48.
 1998 – 36.
 1999 – 31.
 2000 – 23.
 2001 – 57.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 160.
 sezon 1995/1996: 146.
 sezon 1996/1997: 81.
 sezon 1997/1998: 156.
 sezon 1998/1999: 161.
 sezon 1999/2000: 157.
 sezon 2000/2001: 34.
 sezon 2001/2002: 84.
 sezon 2002/2003: 139.
 sezon 2003/2004: 88.
 sezon 2004/2005: 152.
 sezon 2005/2006: 56.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 106.
 2004: 22.
 2005: 25.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy Adama Kwiecińskiego.

Kariera trenerska 
Doležal pracował jako trener skokowej kadry B w Czechach. W latach 2016–2019 był asystentem Stefana Horngachera, głównego trenera reprezentacji Polski. Po zakończeniu sezonu 2018/19 zastąpił Austriaka na tym stanowisku.

Podczas jego kadencji Dawid Kubacki został triumfatorem Grand Prix (2019, 2020) oraz Turnieju Czterech Skoczni 2019/20, zdobył brązowy medal olimpijski w Pekinie (2022), zajął też drugie miejsce w cyklu Titisee-Neustadt Five i trzecie w Turnieju Czterech Skoczni 2020/21. Kamil Stoch wygrał cykl Raw Air 2020 i Turniej Czterech Skoczni 2020/21 oraz zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2020/21. Piotr Żyła z kolei zajął trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2019/20 oraz wywalczył złoty medal mistrzostw świata 2021 w Oberstdorfie. Na tej samej imprezie reprezentacja Polski w składzie Żyła, Andrzej Stękała, Stoch i Kubacki zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym. Wcześniej, w grudniu 2020 biało-czerwoni zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach w Planicy. Miejsce na podium Polacy wywalczyli też w Pucharze Narodów 2020/21, gdy zajęli drugie miejsce.

Sukcesy trenerskie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Czescy trenerzy skoków narciarskich
Trenerzy reprezentacji Polski w skokach narciarskich mężczyzn
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą
Urodzeni w 1978
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019